Requiem pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo in do minore – composizione di Michael Haydn del 1771
 Requiem in do minore – composizione di Luigi Cherubini del 1815